Bruno Eduardo Regufe Alves – calciatore portoghese
 Geraldo Washington Regufe Alves – calciatore portoghese
 Júlio Regufe Alves – ex calciatore portoghese